Натуральне число 234
 234 рік до нашої ери
 234 рік нашої ери